BER je zkratka s více významy:

 Bit Error Rate (telekomunikace) – je poměr počtu chybně přijatých bitů k celkovému počtu přijatých bitů; určuje kvalitu telekomunikačního kanálu
 Basic Encoding Rules (telekomunikace, sítě) – je jeden z transportních formátů kódování dat definovaných pomocí Abstract Syntax Notation One (ASN.1)
IATA kód letiště Berlín Braniborsko
Bakalářský obor ergoterapie (studium) - zkratka užívaná pro označení studia bakalářského oboru ergoterapie na 1. lékařské fakultě (Bakaláři - ERgoterapie)

Telekomunikace